Gabriele Tinti (1932-1991), acteur italien ;
 Gabriele Tinti (1979-), poète italien ;
 Hannah Tinti (1972-), écrivain américain.